Suzuki může znamenat:

1. Příjmení: () je druhé nejčastější japonské příjmení, které lze přeložit jako zvonové dřevo, zvonový strom nebo strom s pupeny.

 Aguri Suzuki (鈴木 亜久里, * 1960) – japonský automobilový závodník
 Akira Suzuki (鈴木 章, * 1930) – japonský chemik (držitel Nobelovy ceny)
 Akira Suzuki (鈴木 明) – japonský spisovatel
 Daiči Suzuki (鈴木 大地, * 1967) – japonský plavec
 David Suzuki ( 鈴木 孝義, * 1936) – kanadský ekolog
 Ičiró Suzuki (鈴木 一朗, * 1973) – japonský hráč baseballu
 Ičiró Suzuki (鈴木 一郎) – japonský inženýr, designér Lexus LS 400
 Jasuhito Suzuki (鈴木康仁, * 1959) –  japonský fotbalista
 Júsuke Suzuki (鈴木 雄介, * 1988) – japonský reprezentant ve sportovní chůzi
 Kantaró Suzuki (鈴木 貫太郎) – japonský admirál a předseda vlády
 Keita Suzuki (鈴木啟太; * 1981) – japonský fotbalista
 Kijonobu Suzuki (鈴木 清延, letec) – japonský pilot
 Kijonobu Suzuki (鈴木 清信, 1950) – japonský hlasový herec a dabér
 Kódži Suzuki (鈴木 光司) – japonský spisovatel
 Kódži Suzuki (鈴木 孝司) – japonský fotbalista
 Šin'iči Suzuki (鈴木 鎮一) – japonský virtuóz na housle a hudební pedagog, živoucí národní poklad Japonska
 Takao Suzuki (鈴木 貴男) – japonský tenista
 Takao Suzuki (鈴木 孝夫) – japonský sociolingvista
 Umetaró Suzuki (鈴木 梅太郎) – japonský biochemik, roku 1910 objevil thiamin, nedorozuměním byl tento objev přiznán K. Funkovi (až roku 1912)
 Zenkó Suzuki (鈴木 善幸, 1911–2004) – japonský politik a předseda vlády

2. Název firem pojmenovaných po nositelích tohoto příjmení:

 Suzuki – japonská strojírenská firma

3. Ryba

 suzuki, , （odborný (a fonetický) přepis: スズキ) – ryba z čeledi Lateolabracidae (nadčeleď Percoidea, podřád Percoidei řád ostnoploutví, Lateolabrax japonicus (Cuvier et Valenciennes, 1828).

Reference 

Japonská příjmení